William Fawcett ist der Name folgender Personen:

* William Fawcett (Offizier) (1728–1804), britischer Offizier
 William Fawcett (Botaniker) (1851–1926), britischer Botaniker
 William Fawcett (Schauspieler) (1894–1974), US-amerikanischer Schauspieler